Жак-Едуар Алексіс — прем'єр-міністр Гаїті
 П'єр Нор Алексіс — президент Гаїті
 Рейвен Алексіс — американська порноакторка

Див. також 
 Алексіс 133 — індіанська резервація в Канаді